L'edizione 1994-95 della League of Wales vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Frank Mottram (), con 30 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Bangor City Campione del Galles 1994-95.
 Mold Alexandra e Maesteg Park retrocesse.

Calcio nel 1994
Calcio nel 1995
Campionato gallese di calcio